La Coppa del Re 2009  è la 73ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2008-2009
Supercoppa spagnola 2008

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2009
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Madrid